Това е списъкът с епизоди на „Семейство Симпсън“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ. Сериалът е първо излъчен по телевизия FOX на 17 декември 1989 г. и има 33 завършени сезона, като 34-ия сезон в момента се излъчва, чиито сезон беше подновен заедно с 33-ия сезон миналата година. 

На 21 март 2021 г. е излъчен седемстотинят епизод (700).

Към днешна дата са пуснати пъривите четиринайсет сезона на DVD. На 27 юли 2007 г. по кината се появи и пълнометражният филм, продуциран паралелно с редовните серии.

Списъкът по-долу описва всички сезони на сериите с техните оригинални дати на излъчване в САЩ. Той не включва кратките клипове от „Шоуто на Трейси Улман“ и пълнометражния филм.

Сезони 
<onlyinclude>

Сезон 1 
Главна статия: Семейство Симпсън (сезон 1)

Сезон 2 
Главна статия: Семейство Симпсън (сезон 2)

Сезон 3 
Главна статия: Семейство Симпсън (сезон 3)

Сезон 4 
Главна статия: Семейство Симпсън (сезон 4)

Сезон 5 
Главна статия: Семейство Симпсън (сезон 5)

Сезон 6 
Главна статия: Семейство Симпсън (сезон 6)

Сезон 7 
Главна статия: Семейство Симпсън (сезон 7)

Сезон 8 
Главна статия: Семейство Симпсън (сезон 8)

Сезон 9 
Главна статия: Семейство Симпсън (сезон 9)

Сезон 10 
Главна статия: Семейство Симпсън (сезон 10)

Сезон 11 
Главна статия: Семейство Симпсън (сезон 11)

Сезон 12 
Главна статия: Семейство Симпсън (сезон 12)

Сезон 13 
Главна статия: Семейство Симпсън (сезон 13)

Сезон 14 
Главна статия: Семейство Симпсън (сезон 14)

Сезон 15 
Главна статия: Семейство Симпсън (сезон 15)

Сезон 16 
Главна статия: Семейство Симпсън (сезон 16)

Сезон 17 
Главна статия: Семейство Симпсън (сезон 17)

Сезон 18 
Главна статия: Семейство Симпсън (сезон 18)

Сезон 19 
Главна статия: Семейство Симпсън (сезон 19)

Сезон 20 
Главна статия: Семейство Симпсън (сезон 20)

Сезон 21 
Главна статия: Семейство Симпсън (сезон 21)

Сезон 22 
Главна статия: Семейство Симпсън (сезон 22)

Сезон 23 
Главна статия: Семейство Симпсън (сезон 23)

Външни препратки 
 Официален гайд на страницата на FOX в TheSimpsons.com
 Сезон 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
 Списък с епизоди в The Simpsons Archive.
 Пускане на DVD изданията в TVShowsOnDVD.com.

 
Семейство Симпсън